Avós
Língua volapuque (ISO 639 vo)

Pessoas 
Vo Nguyen Giap

Localidades 

Vò

Desambiguações de siglas